Триана () — один из одиннадцати административных районов, на которые подразделяется городской муниципалитет Севилья, находящийся в составе комарки Большая Севилья.

Расположение 
Район расположен в западной части Севильи, тянется вдоль правого побережья реки Гвадалквивир, большей частью напротив исторического центра города.

Граничит с:
 районом Лос-Ремедиос — на юге;
 районами Каско-Антигуо и Макарена — на востоке;
 Северным районом и муниципалитетом Сантипонсе — на севере;
 муниципалитетами Камас, Томарес и Сан-Хуан-де-Аснальфараче — на западе.

Административное деление 
Административно район Триана подразделяется на 5 микрорайонов ():
 Триана-Каско-Антигуо ();
 Баррио-Леон ();
 Эль-Тардон-Эль-Кармен ();
 Триана-Эсте ();
 Триана-Оэсте ().

Население 
По состоянию на:
 1 января 2012 года население района составляло  человек ( мужчин и  женщин);
 1 января 2011 года —  человек ( мужчин и  женщины).

Достопримечательности 
 Памятник Родриго де Триана — испанскому моряку, который первым из европейцев достоверно увидел берега Америки.
 Мост Изабеллы II — арочный мост через Гвадалквивир, связывающий исторический центр города с районом Триана. Построен в середине XIX века, является старейшим из сохранившихся железных мостов в Испании. Занесен в  как Национальный исторический памятник в 1976 году.

Примечания 

Районы Севильи